Marāveh Tappeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Marāveh Tappeh (kommunhuvudort i Iran), Golestan, 
 Shahrestān-e Marāveh Tappeh, kommun, Golestan, 

Robotskapade Iranförgreningar